Hillsborough (Califòrnia)
 Hillsborough (Carolina del Nord)
 Hillsborough (Carriacou), població de l'illa de Carriacou, a l'arxipèlag de les Grenadines (Mar Carib)
 Hillsborough (Nou Hampshire)
 Estadi de Hillsborough
 Tragèdia de Hillsborough, allau humana ocorreguda el 1989 durant un partit de futbol a l'estadi de Hillsborough, a Sheffield